Та́мсалу () — город без муниципального статуса в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония

В 1954 году населённый пункт Тамсалу получил статус посёлка городского типа.

В городе находится одноименная железнодорожная станция национальной железнодорожной компании Эстонии «Eesti Raudtee» на линии Тапа — Тарту. 

До административной-территориальной реформы в 2017 году входил в состав волости Тамсалу (упразднена) и был её административным центром.

Галерея

Примечания 

Города Эстонии